nosówka – choroba psów
 nosówka kotów – panleukopenia kotów
 nosówka – samogłoska nosowa

Miejscowości 

 Nosówka – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Boguchwała.
 Nosówka – miasto na Ukrainie
 Nosówka – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.